

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Wiek“ beginnt.

Wiek 



 Wiek, Florian (* 1972), deutscher Pianist

Wieke 
 Wieke, Johannes (1913–1982), deutscher Schauspieler
 Wieker, Volker (* 1954), deutscher Heeresoffizier, Generalinspekteur der Bundeswehr

Wieki 
 Wieking, Friederike (1891–1958), deutsche Kriminalbeamtin im Dritten Reich